Бари Роберт Пепер () је канадски глумац, рођен 4. априла 1970, у Кембел Риверу.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{A Killer Among Friends}- || || 
|-
| 1993-1996 || Медисон || -{Madison}- || || серија
|-
| 1994. || || -{Neon Rider}- || || серија
|-
| 1994. || || -{M.A.N.T.I.S.}- || || серија
|-
| 1995. || || -{Sliders}- || || серија
|-
| 1995. || || -{Lonesome Dove: The Series}- || || серија
|-
| 1995. || || -{Johnny's Girl}- || || 
|-
| 1996. || || -{Lonesome Dove: The Outlaw Years}- || || серија
|-
| 1996. || На граници могућег || -{The Outer Limits}- || Тајсон Радик || серија
|-
| 1996. || || -{The Sentinel}- || || серија
|-
| 1996. || || -{Viper}- || || серија
|-
| 1996. || Титаник || -{Titanic}- || Харолд Брајд || серија
|-
| 1996. || || -{Urban Safari}- || || 
|-
| 1998. || || -{Firestorm}- || || 
|-
| 1998. || Спасавање редова Рајана || -{Saving Private Ryan}- || Данијел Џексон || 
|-
| 1998. || Државни непријатељ || -{Enemy of the State}- || Дејвид Прат || 
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}- || Дин Стентон || 
|-
| 2000. || || -{Battlefield Earth}- || || Награда "Златна малина" за најгорег глумца у спореднеj улози
|-
| 2001. || 61* || -{61*}- || Роџер Мерис || Номинациjа Еми за најбољу главну мушку улогу у мини-серији или филму
|-
| 2001. || || -{Knockaround Guys}- || || 
|-
| 2002. || Били смо војници || -{We Were Soldiers}- || Џозеф Л. Галовеј || 
|-
| 2002. || Двадесетпети сат || -{25th Hour}- || Франк Слотери || 
|-
| 2003. || || -{The Snow Walker}- || || 
|-
| 2004. || || -{3: The Dale Earnhardt Story}- ||Деjл Ернхардт Старији || 
|-
| 2005. || || -{The Three Burials of Melquiades Estrada}- || || 
|-
| 2005. || || -{Ripley Under Ground}- || || 
|-
| 2006. || Заставе наших очева || -{Flags of Our Fathers}- || Мајкл Стренк || 
|-
| 2006. || || -{Unknown}- || || 
|-
| 2008. || Седам живота || -{Seven Pounds}- || Ден (Тимов пријатељ) || 
|-
| 2009. || || -{Princess Kaiulani}- || || 
|-
| 2009. || || -{Like Dandelion Dust}- || || 
|-
| 2010. || || -{Casino Jack}- || || 
|-
| 2010. || || -{True Grit}- || || 
|-
| 2010. || || -{When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story}- || || 
|-
| 2011. || Кенедијеви || -{The Kennedys}- || Роберт Ф. Кенеди || серија, Награда Еми за најбољу главну мушку улогу у мини-серији или филму
|-
| 2012. || || -{To the Wonder}- || || 
|-
| 2013. || || -{Broken City}- || || 
|-
| 2013. || Цинкарош || -{Snitch}- || агент Купер || 
|-
| 2013. ||	Усамљени ренџер || -{The Lone Ranger}- || Капетан Џ. Фулер|| 
|-
| 2014. || || -{Kill the Messenger}- || || 
|-
| 2018. || Лавиринт — Лек смрти || -{Maze Runner: The Death Cure}- || Винс || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Канадски глумци